Bill Hagerty (né en 1959), homme politique américain
Joseph Hagerty (né en 1982), gymnaste artistique américain
Julie Hagerty (née en 1955), actrice américaine
Michael G. Hagerty (1954-2022), acteur américain

Haggerty
Patrick E. Haggerty (1914-1980), ingénieur et dirigeant de Texas Instruments
Dan Haggerty (1941-2016), acteur américain
Joshua Haggerty (né en 1995), coureur cycliste néo-zélandais